Isidora Vives (Santiago, 28 de setembro de 2002) é uma atriz mexicana-chilena, mais conhecida mundialmente por tei feito o papel de Alicia Lascuráin no romance de 2014 'Mi corazón es tuyo' produzido pela Televisa.

Filmografia

Televisão

Cinema

Prêmios e indicações

Kids Choice Awards 2014

Ligações externas